Super Monaco GP — симулятор гонок Формула 1, выпущенный компанией Sega в 1989 году. Является сиквелом .

Игровой процесс

Аркадный режим 
Режим аркады состоит из всего лишь одной гонки — Гран-при Монако (в данном режиме представлен вымышленной трассой, обладающей особенностями настоящей). В этом режиме игрок сначала выбирает тип трансмиссии, далее участвует в квалификации и гонке. Если в квалификации игрок не уложится в 45 секунд, то он либо проиграет, либо будет стартовать с последней стартовой позиции (в зависимости от платформы).
В гонке игроку предстоит проехать гонку по чекпоинтам, после каждого из которых последние гонщики выбывают. Чтобы победить, игроку достаточно финишировать в первой шестерке. Если же игрок финиширует в первой тройке, то его ждет бонусная гонка по ночной трассе.

Режим «Чемпионат мира» 
Также в версии для Sega Genesis существует режим чемпионата мира. Он имитирует реальный чемпионат мира по формуле1 1989. Перед гонкой можно провести тренировочные заезды, а непосредственно перед гонкой нужно пройти квалификацию, которая определит место игрока на стартовой решетке.
Цель чемпионата — завоевать и защитить титул чемпиона мира Ф-1.
Игрок начинает свой путь в достаточно слабой команде Minarae. Перед гонкой можно бросать вызов другим пилотам, в противном же случае игроку самому будут приходить вызовы от более слабых гонщиков. В случае двух побед подряд в подобной дуэли, команда проигравшего гонщика предложит игроку контракт, а своего гонщика уволит. Если же игрок потерпит поражение, то его выгонят в более низкую по рангу «конюшню». Соперники чаще всего оказываются на очень высоких местах после квалификации, что создаёт большие трудности для игрока. По ходу чемпионата, поднимаясь наверх, игрок заключает все более выгодные контракты с более сильными командами, машины которых позволят добиться главной цели — одолеть чемпиона из команды Madonna A.Asselin, чьим прототипом является Ален Прост.
После победы в чемпионате игрок получает приглашение в команду Madonna, обладающую лучшей машиной. На старте сезона, в котором игрок защищает титул, он получает вызов от нового соперника, G.Ceara (на самом деле Айртон Сенна), которого почти невозможно победить в первых двух гонках. Если игрок ему проигрывает, то его выгоняют в команду Dardan. Задачей игрока затем является успеть подняться из низов до конца чемпионата и защитить титул. Если ему это удается, он проходит игру полностью. Переходы пилотов из команды в команду являются одной из особенностей игры. Так, R.Cotman (Найджел Мэнселл) из Rigel, как правило, второй сезон начинает в составе команд-лидеров. Также во втором сезоне различные гонщики, находившиеся на последних ролях, начинают побеждать и оказывать конкуренцию бывшим лидерам.

Трассы 
В игре 16 трасс:

  — Автодром Энцо и Дино Феррари
  — Жакарепагуа
  — Поль Рикар (трасса)
  — Хунгароринг
  — Хоккенхаймринг
  — Финикс (трасса)
  — Автодром имени Жиля Вильнёва
  — Сильверстоун (трасса)

  — Монца (автодром)
  — Эшторил (автодром)
  — Херес (трасса)
  — Автодром имени братьев Родригес
  — Судзука (трасса)
  — Спа-Франкоршам
  — Аделаида (трасса)
  — Монте-Карло (трасса)

Команды 
Команды в игре базируются на командах сезонов 1989/1990. Список прилагается ниже:

Двигатели 
Двигатели в игре также имеют свои прототипы в реальной жизни:

Дополнительная информация 
 1-й сезон: Если победить гонщика A. Asselin (команда Madonna) самой первой машиной Minarae, то он перейдет в команду Linden. Minarae же возьмет себе M. Moreau, который получит все накопленные очки A.Asselin.
 1-й сезон: Если победить гонщика J. Herbin (команда Blanche) самой первой машиной Minarae, а затем вернуться обратно в свою старую команду (в которой тем временем окажется R. Cotman), то в команде Linden вместо M. Moreau окажется специальный гонщик G. Ceara (А.Сенна). Ему невозможно послать вызов, так как при попытке вызова он отвечает фразой 'ERROR'.
 2-й сезон: Гонщика G. Ceara вполне возможно победить, как бы трудно это не казалось. На YouTube есть видео с примером подобной победы.
 R. Cotman (Н.Мэнселл) автоматически переходит в более сильную команду каждые 2 гонки. Его прогресс останавливается лишь при присоединении к команде Tyrant.

Ссылки 
 Победа над G. Ceara, 2-й сезон, гонка в Сан-Марино

Компьютерные игры 1989 года
Компьютерные игры, разработанные Sega
Компьютерные игры, изданные Sega
Автосимуляторы
Игры для аркадных автоматов
Игры для Game Gear
Игры для Sega Genesis/Mega Drive